CYX – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Čerskij (Russia)